Bearskin Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bearskin Lake (Arkansas)
 Bearskin Lake (Cook County, Minnesota)
 Bearskin Lake (Lake County, Minnesota)
 Bearskin Lake (Wisconsin)

Orte in Kanada:
 Bearskin Lake (Ontario)